Pride 16: Beasts From the East foi um evento de artes marciais mistas promovido pelo Pride Fighting Championships em  no Osaka Castle Hall em Osaka, Japão. O card de lutas contou contou com o retorno de Don Frye ao MMA e também com a estréia no Pride de Murilo Rua e Semmy Schilt.

Resultados

Ligações Externas 

2001 nas artes marciais mistas
Desporto no Japão em 2001